

Geografia 
 Laviron –  comune francese nel dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Jean Laviron – regista e sceneggiatore francese
 Gabriel Laviron – pittore, litografo, critico d'arte e rivoluzionario francese